SkyTeam — второй по величине альянс после Star Alliance, созданный 22 июня 2000 года. Альянс объединяет 18 авиакомпаний с четырёх континентов.

С 14 апреля 2006 года в SkyTeam входит Аэрофлот. Таким образом, SkyTeam стал первым международным альянсом, который включил в свой состав российскую авиакомпанию.

История 

 2000 — Aeroméxico, Air France, Delta Air Lines, и Korean Air образовывают SkyTeam alliance 22 июня.
 2001 — CSA Czech Airlines (25 марта) и Alitalia (27 июля) вступают в альянс.
 2004 — 13 сентября присоединяются Continental Airlines, KLM Royal Dutch Airlines и Northwest Airlines. Их одновременное вступление стало крупнейшим в истории альянса. После этого SkyTeam опережает Oneworld и становится вторым по величине альянсом.
 2005 — Несмотря на то, что CSA обещала помочь Malév Hungarian Airlines стать партнёром альянса, Malév решила вступить в Oneworld.
 2006 — Аэрофлот вступил в альянс. Компании Middle East Airlines предложено стать партнёром альянса.
 2007 — Air Europa, Copa Airlines, Kenya Airways 1 сентября становятся партнёрами альянса. China Southern Airlines вступает в SkyTeam 15 ноября и становится 11-м полноправным членом и первым перевозчиком из материковой части Китая, вступившим во всемирный авиаальянс.
 2008 — Continental Airlines объявляет о намерении перейти в Star Alliance.
 2009 — Continental Airlines и Copa Airlines официально вышли из состава альянса Sky Team 25 октября 2009 года.
 2010 — Vietnam Airlines (10 июня) и TAROM (25 июня) вступили в альянс.
 2010 — объявлено о вступлении в альянс авиакомпании China Airlines (Тайвань) в середине 2011 года.
 2011 — China Eastern Airlines и её дочерняя авиакомпания Shanghai Airlines вступили в альянс SkyTeam 21 июня 2011 года.
 2011 — China Airlines вступает в альянс SkyTeam 28 сентября 2011 года.
 2012 — Saudi Arabian Airlines вступает в альянс SkyTeam 29 мая 2012 года.
 2012 — Middle East Airlines вступает в альянс SkyTeam 28 июня 2012 года.
 2012 — Aerolíneas Argentinas вступает в альянс SkyTeam 3 сентября (29 августа (противоречивые данные, даже в пресс-релизе SkyTeam)) 2012 года. 21 ноября в альянс вошла Xiamen Airlines.
 2014 — Garuda Indonesia вступает в альянс SkyTeam 5 марта и становится двадцатым полноправным участником.
 2019 — China Southern вышла из альянса SkyTeam 1 января 2019 года.
 2021 — 15 октября Alitalia прекратила деятельность и таким образом покинула альянс. Ее преемница, ITA Airways, вступила в альянс 29 октября.
 2022 — в феврале 2022 года Delta и KLM прекратили действие код-шерингового соглашения с Аэрофлотом в связи с российским вторжением в Украину. 27 апреля Аэрофлот и SkyTeam объявили о приостановлении членства Аэрофлота в альянсе.

Члены альянса

Полноправные и аффилированные члены 
Участниками альянса SkyTeam являются следующие авиакомпании:

Членство приостановлено

Бывшие члены

Кандидаты на вступление

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт альянса

SkyTeam